Biting Elbows () — российская рок-группа, основанная в 2008 году в Москве.

История группы 
Группа была создана Ильей Найшуллером (вокал, гитара) и Ильей Кондратьевым (барабаны, позднее бас-гитара и вокал). Затем к группе примкнули гитарист Гарик Булденков и барабанщик Алексей Замараев. Изначально группа ориентировалась на панк-рок. Впоследствии расширила своё звучание вначале до пост-панка, затем до инди-рока.

В январе 2010 года группа выпустила клип на песню «Dope Fiend Massacre», который сразу попал в ротацию на телеканал A-ONE, имевший тогда ориентацию на альтернативную рок-музыку.

В мае 2011 года группа выпустила дебютный мини-альбом Dope Fiend Massacre, на три песни из которого (включая первый клип на «Dope Fiend Massacre») были сняты клипы.

Клип на песню «The Stampede» стал хитом на YouTube, собрав более 5 миллионов просмотров. Biting Elbows подписали контракт с лейблом «Мистерия звука», а песню «Light Despondent» включили в саундтрек к фильму «О чём ещё говорят мужчины».

В ноябре 2011 года группа выпустила полноценный альбом Biting Elbows на лейбле «Мистерия Звука».

В 2012 году Biting Elbows выступали на разогреве перед московскими концертами Guns N' Roses и Placebo, а также открывали «Максидром».

В марте 2013 года группа выпустила видеоклип «Bad Motherfucker» на YouTube, который за 10 дней собрал более 10 миллионов просмотров.

В 2017 году коллектив выпустил клип на песню «Love Song».

В июне 2019 года после длительного перерыва группа выпустила дилогию — два клипа «Control» и «Heartache».

В июле 2020 группа выпустила второй полноформатный альбом «Shorten The Longing», состоящий из 13 треков.

В апреле 2021 года вышел видеоклип на сингл «Boy is dead» в рамках цикла короткометражных хорроров «Кошмары музыкантов» на YouTube-канале «Последний канал».

Дискография

Альбомы 
 Biting Elbows (2011)
 Shorten The Longing (2020)

Мини-альбомы 
 Dope Fiend Massacre (2011)

Синглы 
 «Bad Motherfucker» (2013)
 «Bullied Boy» (2015)
 «For The Kill» (2016)
 «My Woman» (2016)
 «Dustbus» (2016)
 «Love Song» (2017)
 «Anarchy» (2018)
 «Control» (2019)
 «Heartache» (2019)
 «Boy is dead» (2021)

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году
Инди-рок-группы России